«What a Wonderful World!» () — песня, написанная Бобом Тиэлом и Джорджем Вайсом в 1967 году. Впервые была записана и получила мировую известность в исполнении Луи Армстронга. В 1999 году «What a Wonderful World» в исполнении Армстронга была введена в Зал славы «Грэмми», как лучшая песня XX века. Часто называется в числе самых известных песен Луи Армстронга и самых любимых вообще среди всех песен.

История песни 

Песню написали в 1967 году Боб Тиэл (), продюсер, в прошлом глава Impulse Records, компании которая занималась записью и выпуском джаза, и Джордж Дэвид Вайс (), популярный композитор. Сначала песню предложили Тони Беннету, но тот отказался. Тогда ещё один продюсер, Арти Батлер, счёл, что песню можно предложить и Луи Армстронгу, который как раз работал тогда над новым альбомом. Армстронг согласился, Арти Батлер написал оркестровую аранжировку, и в середине августа 1967 года Тиэл, Вайс и Батлер прибыли в Лас-Вегас. Поздним вечером 15 августа 1967 года они собрались в Bill Porter’s United Studios вместе с оркестром и приступили к записи лишь в 2 часа после полуночи.

Однако запись сразу не заладилась. В то время запись проводилась вживую, без наложений, и требовала не одного дубля полного исполнения композиции. Дважды запись была испорчена гудком поезда Union Pacific, проходящего мимо студии. Затем к этому добавилось вмешательство Ларри Ньютона, главы ABC Records. Луи Армстронг незадолго до этого подписал контракт с этой компанией, и Ньютон прибыл в Лас-Вегас, для того, чтобы сделать несколько фотографий новой звезды компании. Но Ньютон, памятуя о недавнем грандиозном успехе Hello, Dolly!, ожидал от Армстронга чего-то подобного, и был, мягко говоря, не в восторге от медленной баллады. Поэтому он требовал прервать запись, после чего был выведен за пределы студии, но и там продолжал скандал. Атмосферу разрядил Армстронг, громко смеясь и заражая своим настроением присутствующих. К шести утра, наконец, музыканты добились требуемого результата. Оркестру и Армстронгу полагалась дополнительная плата за затянувшуюся запись, но Армстронг ограничился обычной ставкой в 250 долларов, с тем, чтобы музыканты получили оплату за сверхурочные.

Арти Батлер вспоминал, что после бессонной ночи все они отправились на завтрак, где Армстронг «взял меня за плечи, притянул к себе, поцеловал в макушку и сказал „Арти, это было настоящее удовольствие работать с тобой и смеяться с тобой. Давай будем делать больше“».

Ларри Ньютон между тем отомстил. Компания с его подачи совершенно не принимала участие в продвижении сингла, вышедшего в октябре 1967 года, и его продажи в США не превышали 1 000 экземпляров. Лишь в начале 1968 года ленту с записью передали британским партнёрам HMV, где сингл поступил в продажу в феврале 1968 года, и начав с 45 места в UK Singles Chart, к апрелю взлетел до первого места, где оставался в течение четырёх недель. Более того, сингл стал самым продаваемым синглом 1968 года в Британии, а Луи Армстронг, в возрасте 66 лет и 10 месяцев стал самым пожилым исполнителем, чья запись достигла первого места в хит-параде. Последний рекорд был побит только в 2009 году Томом Джонсом, который в 68-летнем возрасте вышел на вершину хит-парада с кавер-версией песни Islands in the Stream группы Bee Gees. Успех песни в Европе не оставил выбора ABC Records, которая в 1968 году выпустила в США альбом с одноимённым названием, но опять же, не занималась его продвижением, и альбом не попал в хит-парады. В Великобритании альбом был выпущен компанией Stateside Records и достиг 37 места в хит-параде альбомов.

Песня прошла ещё через несколько всплесков популярности. В 1978 году песня использовалась в культовой радиопостановке Би-би-си «Автостопом по галактике» и также звучала в одноимённой телевизионной постановке. В 1988 году песня звучала в фильме «Доброе утро, Вьетнам» (по фильму в 1965 году, за два года до записи). Успех фильма привёл к тому, что в феврале 1988 года песня была выпущена синглом и наконец-то получила популярность в США, достигнув 32 места в Billboard Hot 100. В 1995 году песня послужила саундтреком к фильму «12 обезьян», и была главной темой в первых пяти сериях ситкома «Дела семейные».

В 2001 году рэпперы Гостфейс Килла, Raekwon и The Alchemist выпустили песню «The Forest», которая начиналась с трёх строчек, адаптированных из песни «What a Wonderful World», имея в виду прекрасный мир с употреблением марихуаны. Собственник прав на песню «Abilene Music» обратилась с иском к рэперам и их звукозаписывающей компании Sony Music Entertainment, но иск был отклонен, поскольку суд счёл использование песни рэперами пародией.

Песня неоднократно исполнялась и записывалась различными певцами и певицами: Тони Беннетом несколько раз, в 2003 году вместе с k.d. lang, Селин Дион, Сарой Брайтман, Лесли Гарретт, Евой Кессиди, Израэлем Камакавивооле (1993), дуэтом Шейна Макгоуэна и Ника Кейва (1992), Рамоном Джоуи (2002), Кенни Джи (2004, саксофон, наложенный на оригинал), Coldplay (2001).

В исполнении Клиффа Ричарда в составе его медли Somewhere Over The Rainbow, песня достигла 11 места в хит-параде синглов Великобритании.

Особого внимания заслуживает работа Кэти Мелуа (2007, голос, наложенный на версию Евы Кессиди). Эта версия была выпущена синглом, который достиг 1 места в хит-параде синглов в Великобритании. Этот сингл был благотворительным и выпущен в поддержку Красного Креста. Для Евы Кессиди, в свою очередь, исполнение «What a Wonderful World» стало последним её публичным выступлением, сделанным за шесть недель до смерти, а альбом Songbird, на котором вышла версия Евы Кессиди, стал первым её альбомом, достигшим 1 места в хит-параде альбомов.

О песне 
Песня была выпущена в 1968 году, в том году, когда расовые волнения в США достигли апогея, беспорядки на расовой почве прокатились от Ньюарка до Детройта, охватив более 100 городов, имелась угроза еврейских погромов, был введён комендантский час; страна стояла на пороге гражданской войны.  К тому добавились протесты против войны во Вьетнаме. Профессор Питер Линг полагает, что еврейско-американский дуэт Вайса и Тиэла рассматривали Армстронга как «идеального посла восстановления межрасовых отношений между белыми типа них и афро-американским сообществом». Армстронг также чувствовал, что страна нуждалась в этой песне, что она будет вселять чувство надежды и оптимизма. На одном из выступлений Луи Армстронг предварил исполнение следующими словами:

В 2012 году музыкальный критик газеты The Telegraph Нил Маккормик на вопрос о том, какую песню он считает самой счастливой за все времена, ответил:

Отмечается, что во многих семьях песня связана с важными семейными событиями. Она очень популярна на свадьбах, особенно в качестве музыки к медленному танцу отца невесты с невестой.

Хит-парады и сертификация

Позиции в чартах

Сертификация

Примечания

Ссылки 
 Текст песни 

Песни Луи Армстронга
Песни по алфавиту
Премия «Грэмми» за лучшую песню года
Песни на английском языке